Saint-Jean-le-Vieux peut désigner :

 Saint-Jean-le-Vieux (Ain), commune française du département de l'Ain, en région Rhône-Alpes.
 Saint-Jean-le-Vieux (Isère), commune française du département de l'Isère, en région Rhône-Alpes.
 Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques), commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Alt Sankt Johann (en français : Saint-Jean-le-Vieux), ancienne commune suisse  du canton de Saint-Gall, située dans la commune de Wildhaus-Alt Sankt Johann.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France